Przyłęk (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Zwoleński
 Przyłęk (powiat Garwoliński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Garwoliński
 Przyłęk (powiat Jędrzejowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Jędrzejowski
 Przyłęk (powiat Kolbuszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Kolbuszowski
 Przyłęk (powiat Nowotomyski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Nowotomyski
 Przyłęk (powiat Opoczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Opoczyński
 Przyłęk (powiat Ząbkowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Ząbkowicki
 Przyłęk (powiat Zawierciański), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Zawierciański
 Przyłęk (powiat Zwoleński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Zwoleński